Big City Blues (1932), een film van Mervyn LeRoy
Big City Blues (1999), een verfilm van Clive Fleury